Las «Parroquias de Macao» eran la antigua división administrativa de Macao durante el periodo de administración portuguesa.

La división política se sudividía en dos municipios: El Municipio de Macao y el Municipio de las Islas que eran administrados por una cáma municipal y supervisados por una asamblea municipal.

El Municipio de Macao ubicado en la Península de Macao se subdividía en cinco parroquias: Parroquia da Sé, Parroquia de Nossa Senhora de Fátima, Parroquia de Santo António, Parroquia de São Lázaro y Parroquia de São Lourenço.

El Municipio de las Islas se ubicaba en las islas de Taipa y Coloane; en la primera se asentaba la Parroquia de Nossa Senhora do Carmo y en la segunda, la Parroquia de São Francisco Xavier.

Notas:
 División del antiguo Macao.

Geografía de Macao